Capuz — cobertura para a cabeça
Capuchinho (Ordem dos Frades Menores Capuchinhos) — ordem monástica franciscana
Capuchos (Caparica) — localidade em Caparica, Almada, Portugal
Hospital Santo António dos Capuchos — hospital em Lisboa, Portugal

Desambiguação